Voici la liste des planètes mineures numérotées de 333001 à 334000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 333001 à 334000

333001-333100

333101-333200

333201-333300

333301-333400

333401-333500

333501-333600

333601-333700

333701-333800

333801-333900

333901-334000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000